Stieren ist der Familienname folgender Personen:

 August Stieren (1885–1970), deutscher Archäologe und Hochschullehrer
 Frank Stieren (* 1966), deutscher Schauspieler
 Meinolf Stieren (1924–2015), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)